La temporada 2012 fue la edición 7º del Intercontinental Rally Challenge. Comenzó el 23 de febrero en el Sata Rallye Açores y finalizó el 3 de noviembre en el Rally de Chipre. Fue la última temporada, puesto que en 2013 el IRC se fusionó con el Campeonato de Europa.

Calendario 

 Referencias

Equipos

Resultados

Campeonato de pilotos 

 Referencias

Campeonato de constructores 
 Solo los ocho mejores clasificados de cada marca suman puntos para el campeonato.

 Referencias

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial

 
Temporadas del Intercontinental Rally Challenge